Шабац:

 Шабац — город в Сербии, центр Мачванского округа и общины Шáбац.
 Шабац — община в Сербии, входит в Мачванский округ.